

Sigle 
 Campo di Formazione Associativa – 3° campo dell'iter di formazione capi dell'AGESCI.
 Cat Fanciers' Association – associazione che rilascia pedigree per gatti.
 Championnat de France Amateurs – campionato calcistico francese.
 Communauté Financière Africaine – Comunità finanziaria africana.
 Franco CFA – valuta utilizzata in vari stati africani.
 Chartered Financial Analyst – denominazione per i membri del CFA Institute che hanno superato gli appositi esami.
 Cyprus Football Association: la federazione calcistica di Cipro.
 Chinese Football Association: la federazione calcistica della Cina.

Codici 
 CFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coffee Point (Alaska) (Stati Uniti)
 Cfa – Un codice climatico. Vedi la classificazione dei climi di Köppen

Religione 
 C.F.A. – sigla della Congregazione dei Fratelli Alessiani o Celliti